Le Vigan (Gard)
 Le Vigan (Lot)

En: 
 Kanton Le Vigan
 Arrondissement Le Vigan